

Toponymie

 Górki-Kolonia dans la voïvodie de Mazovie
 Górki-Kolonia dans la voïvodie de Łódź